Wei Wei puede referirse a:

 Wei Wei (cantante), actriz y cantante china.
 Wei Wei (escritor), escritor, ensayista y novelista chino.
 Wei Wei (comediante), miembro del dúo chino Back Dorm Boys.
 Wei Wei (actriz), actriz china.

Otros
 Ai Weiwei, activista y artista contemporáneo chino.